Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2014 – 17. turniej siatkarski mistrzostw świata, który odbywał się we Włoszech. W mistrzostwach brały udział 24 krajowe reprezentacje. Turniej rozgrywany był pod patronatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB).

Był to pierwszy w historii siatkarski mundial kobiet, rozgrywany we Włoszech. Wcześniej Włochy dwukrotnie organizowały Mistrzostwa Świata mężczyzn w 1978 i 2010 roku.

Obiekty sportowe

Kwalifikacje

System rozgrywek 
Zakwalifikowane drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po 6 zespołów. Gospodarz jest rozstawiony w grupie A, a pozostałe 3 reprezentacje w każdej grupie są rozstawione według rankingu FIVB metodą tzw. serpentyny. Kolejne zespoły nierozstawione są losowane do grup. Awans w pierwszej rundzie fazy grupowej uzyskują 4 najlepsze zespoły. Grupa A łączy się z grupą D, a grupa B z grupą C wraz z wynikami spotkań zespołów, które awansowały.
W drugiej rundzie fazy grupowej są 2 grupy E i F po 8 zespołów. Zespoły grają 4 spotkania z drugą grupą. Awans uzyskują 3 najlepsze zespoły.
W trzeciej rundzie fazy grupowej są 2 grupy G i H po 3 zespoły. Zespoły grają po 2 spotkania, systemem każdy z każdym. Awans uzyskują 2 najlepsze, które zagrają w turnieju finałowym. Pozostałe dwa zespoły walczyć będą w meczu o 5. miejsce.

Składy drużyn

Rozgrywki

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa C 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa D 
Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Druga faza grupowa

Grupa E 
 Bari,  Triest

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa F 
 Modena,  Werona

Tabela

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Trzecia faza grupowa

Grupa G 
 Mediolan

Tabela

Wyniki

Grupa H 
 Mediolan

Tabela

Wyniki

Faza finałowa 
 Mediolan

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw